

Радіссон — місто, штат Вісконсин
 Радіссон — селище, штат Вісконсин